Марио Давид Кирос Вильон (; родился 8 сентября 1982 года в Гуаякиль, Эквадор) — эквадорский футболист, полузащитникклуба «Ольмедо» и сборной Эквадора.

Клубная карьера 
Кирос начал профессиональную карьеру в клубе «Эль Насьональ». В 2001 году он дебютировал в эквадорской Серии А. Завоевав место в основе Давид дважды подряд помог команде стать чемпионом страны, в 2005 и 2006 годах. В 2008 году Кирос на правах годовой аренды выступал за «Барселону» из своего родного города Гуаякиль.

После окончания аренды у него закончился контракт с «Насьоналем» и на правах свободного агента он подписал 3-летнее соглашение с клубом «Эмелек». 15 марта 2009 года в матче против «Манта» он сделал «дубль», забив свои первые голы за новую команду. В 2010 и 2011 годах Давид дважды помог «Эмелеку» завоевать серебряные медали первенства.

В 2011 году после окончания контракта Кирос решил попробовать свои силы за пределами Эквадора и перешёл в мексиканский «Атланте». Для получения игровой практики Давид сразу же был отдан в аренду в ЛДУ Кито. 5 февраля 2012 года в матче против «Манта» он дебютировал за новую команду. По окончании аренды он вернулся в Мексику. 4 февраля 2013 года в поединке против «Монтеррея» Давид дебютировал в мексиканской Примере. Из-за высокой конкуренции во второй половине сезона Кирос на правах аренды вновь вернулся на родину, став футболистом «Депортиво Кито». В 2014 году он перешёл в команду второго дивизиона Эквадора «Ольмедо».

Международная карьера 
В 2004 году Кирос дебютировал за сборную Эквадора. В 2007 году он попал с заявку национальной команды на участие в Кубке Америки в Венесуэле. На турнире Давид был запасным и на поле так и не вышел.

В 2011 году Кирос во второй раз принял участие в Кубке Америки. На турнире в Аргентине он сыграл в матчах против Парагвая и Венесуэлы.

Достижения 

Командные

 «Эль Насьональ»
  Чемпионат Эквадора по футболу — Клаусура 2005
  Чемпионат Эквадора по футболу — 2006

Примечания

Ссылки 
 
 
 Sylwetka na stronie World Football

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Эль Насьональ»
Игроки ФК «Эмелек»
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Депортиво» Кито
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Ольмедо»
Игроки ФК ЛДУ Кито